Красное — топоним.

Городище 
 Красное — городище в Обуховском районе Киевской области.

Железная дорога 
 Красное — станция Московской железной дороги в Красненском районе Смоленской области.
 Красное — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Угличском районе Ярославской области.

Населённые пункты

Белоруссия 
Брестская область
 Красное — деревня в Ивановском районе.
 Красное — деревня в Пружанском районе.

Витебская область
 Красное — деревня в Докшицком районе.
 Красное — деревня в Миорском районе.
 Красное — деревня в Ушачском районе.
 Красное — деревня в Шарковщинском районе.

Гомельская область
 Красное — агрогородок в Брагинском районе.
 Красное — агрогородок в Гомельском районе.
 Красное — упразднённый посёлок в Чечерском районе.

Гродненская область
 Красное — деревня в Берестовицком районе.
 Красное — агрогородок в Красненском сельсовете Кореличского района.
 Красное — деревня в Циринском сельсовете Кореличского района.
 Красное — деревня в Сморгонском районе.
 Красное — деревня в Щучинском районе.

Минская область
 Красное — деревня в Дмитровичском сельсовете Березинского района.
 Красное — деревня в Капланецком сельсовете Березинского района.
 Красное — деревня в Борисовском районе.
 Красное — деревня в Дзержинском районе.
 Красное — деревня в Логойском районе.
 Красное — посёлок в Любанском районе.
 Красное — деревня в Минском районе.
 Красное — деревня в Молодечненском районе.
 Красное — деревня в Слуцком районе.
 Красное — посёлок в Узденском районе.

Могилёвская область
 Красное — деревня в Белыничском районе.
 Красное — деревня в Бобруйском районе.
 Красное — деревня в Глусском районе.
 Красное — деревня в Мстиславском районе.
 Красное — агрогородок в Осиповичском районе.
 Красное — деревня в Шкловском районе.

Казахстан 
 Красное — до 2000 года название села Ногайбай в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Приднестровье 
 Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Красное — посёлок/город в Слободзейском районе.
 Красное — село в административном подчинении г. Григориополь.

Россия 
Адыгея
 Красное — село в Теучежском районе.

Алтайский край
 Красное — село в Немецком национальном районе, упразднено в 1960-х годах.

Амурская область
 Красное — село в Тамбовском районе.

Архангельская область
 Красное — посёлок в Заполярном районе.
 Красное — деревня в Пинежском районе.
 Красное — деревня в Плесецком районе.
 Красное — деревня в Приморском районе.

Белгородская область
 Красное — село в Алексеевском районе.
 Красное — село в Белгородском районе.
 Красное — село в Красненском районе.
 Красное — село в Красногвардейском районе.
 Красное — село в Прохоровском районе.
 Красное — посёлок в Шебекинском районе.
 Красное — село в Яковлевском районе.

Брянская область
 Красное — посёлок в Брасовском районе.
 Красное — село в Выгоничском районе.
 Красное — посёлок в Климовском районе.
 Красное — посёлок в Красногорском районе.
 Красное — деревня в Суражском районе.
 Красное — деревня в Трубчевском районе.

Владимирская область
 Красное — село, с 1950 года в составе города Владимира.
 Красное — село в Суздальском районе.
 Красное — село в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область
 Красное — деревня в Вологодском районе.
 Красное — деревня в Грязовецком районе.
 Красное — деревня в Никольском сельском поселении Кадуйского района (бывший Андроновский сельсовет).
 Красное — деревня в Никольском сельском поселении Кадуйского района (бывший Великосельский сельсовет).
 Красное — село в Тарногском районе.
 Красное — село в Тотемском районе.
 Красное — деревня в Шекснинском районе.

Воронежская область
 Красное — село в Новохопёрском районе.
 Красное — село в Панинском районе.
 Красное — хутор в Рамонском районе.

Дагестан
 Красное — село в Кизлярском районе.
 Красное — село в Хунзахском районе.

Ивановская область
 Красное — деревня в Ивановском районе.
 Красное — село в Палехском районе.
 Красное — село в Родниковском районе.

Калининградская область
 Красное — посёлок в Гурьевском районе.
 Красное — посёлок в Полесском районе.
 Красное — посёлок в Правдинском районе.
 Красное — посёлок в Славском районе.

Калужская область
 Красное — деревня в Боровском районе.
 Красное — деревня в Жиздринском районе.
 Красное — село в Сухиничском районе.
 Красное — село в Хвастовичском районе.

Кемеровская область
 Красное — село в Ленинск-Кузнецком районе.

Кировская область
 Красное — бывшее село в вошедшее в состав города Киров
 Красное — село в Даровском районе.
 Красное — деревня в Котельничском районе.
 Красное — село в Лебяжском районе.
 Красное — село в Фалёнском районе.

Краснодарский край
 Красное — село в Кущёвском районе.
 Красное — хутор в Кущёвском районе.
 Красное — село в Туапсинском районе.

Курская область
 Красное — хутор в Медвенском районе.
 Красное — хутор в Солнцевском районе.

Ленинградская область
 Красное — посёлок в Приозерском районе.

Липецкая область
 Красное — деревня в Данковском районе.
 Красное — деревня в Данковском районе, бывший Долговский сельсовет, упразднена в 2001 г.
 Красное — село в Долгоруковском районе.
 Красное — село в Краснинском районе.
 Красное — деревня в Липецком районе.
 Красное — село в Усманском районе.

Москва
 Красное — бывшее село, вошедшее в состав Москвы в 1960 году. 
 Красное — посёлок в Троицком административном округе.
 Красное — село в Троицком административном округе.
 Красное — усадьба в Троицком административном округе.

Московская область
 Красное — деревня в городском округе Домодедово.
 Красное — деревня в Орехово-Зуевском городском округе.
 Красное — село в Орехово-Зуевском городском округе.
 Красное — село в городском округе Серебряные Пруды.

Нижегородская область
 Красное — село в Арзамасском районе.
 Красное — деревня в Воскресенском районе.
 Красное — село в Сеченовском районе.
 Красное — деревня в Сосновском районе.

Новгородская область
 Красное — деревня в Маловишерском районе.
 Красное — деревня в Марёвском районе.

Новосибирская область
 Красное — село в Чановском районе.

Оренбургская область
 Красное — село в Первомайском районе.

Орловская область
 Красное — село в Верховском районе.
 Красное — село в Залегощенском районе.
 Красное — село в Колпнянском районе.

Пензенская область
 Красное — село в Никольском районе.

Пермский край
 Красное — посёлок в Добрянском районе.

Псковская область
 Красное — деревня в Пустошкинском районе.

Рязанская область
 Красное — село в Александро-Невском районе.
 Красное — деревня в Жмуровском сельском поселении Михайловского района.
 Красное — село в Красновском сельском поселении Михайловского района.
 Красное — село в Пронском районе.
 Красное — село в Сапожковском районе.
 «Красное» — усадебный ансамбль в посёлке Красная Горка Михайловского района

Смоленская область
 Красное — деревня в Вяземском районе, упразднена в 2000 г.
 Красное — станция в Краснинском районе.
 Красное — деревня в Угранском районе.
 Красное — деревня в Хиславичском районе.

Ставропольский край
 Красное — село в Грачёвском районе.

Тверская область
 Красное — деревня в Весьегонском районе.
 Красное — деревня в Вышневолоцком районе.
 Красное — село в Калязинском районе.
 Красное — село в Кимрском районе.
 Красное — деревня в Рамешковском районе.
 Красное — деревня в Ржевском районе.
 Красное — деревня в Старицком районе.
 Красное — деревня в Торжокском районе.
 Красное — деревня в Удомельском районе

Тульская область
 Красное — деревня в Алексинском районе.
 Красное — село в Арсеньевском районе.
 Красное — деревня в Кимовском районе.
 Красное — село в Одоевском районе.
 Красное — деревня в Плавском районе.
 Красное — село в Плавском районе.
 Красное — деревня в Тёпло-Огарёвском районе.
 Красное — деревня в Чернском районе.

Удмуртия
 Красное — деревня в Увинском районе.

Хабаровский край
 Красное — село в Николаевском районе.

Ярославская область
 Красное — село в Некоузском районе.
 Красное — село в Переславском районе.
 Красное — село в Васильевском сельском округе Пошехонского района.
 Красное — село в Красновском сельском округе Пошехонского района.
 Красное — село в Рыбинском районе.
 Красное — село в Отрадновском сельском поселении Угличского района.
 Красное — село в Улейминском сельском поселении Угличского района.
 Красное — железнодорожная станция (населённый пункт) в Угличском районе.
 Красное — посёлок в Ярославском районе, входит в состав Кузнечихинского сельского поселения.
 Красное — село в Ярославском районе, входит в состав Туношенского сельского поселения.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Красное — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.
 Красное — село в Симферопольском районе.
 Красное — исчезнувший посёлок в городском округе Ялта.

Украина 
Винницкая область
 Красное — село в Казатинском районе.
 Красное — село в Крыжопольском районе.
 Красное — село в Мурованокуриловецком районе.
 Красное — село в Тывровском районе.
 Красное — с 1937 по 2016 год название села Махновка в Винницком районе.

Днепропетровская область
 Красное — село в Васильковском районе.
 Красное — село в Криворожском районе.
 Красное — село в Никопольском районе.
 Красное — село в Синельниковском районе.

Донецкая область
 Красное — с 1923 по 2016 год название села Ивановское в Бахмутском районе.
 Красное — с 1919 по 1965 год название села Новоторецкое в Добропольском районе.
 Красное — с 1927 по 2016 год название села Сонцовка в Покровском районе.

Запорожская область
 Красное — посёлок в Черниговском районе.

Ивано-Франковская область
 Красное — село в Рожнятовском районе.

Киевская область
 Красное — село в Белоцерковском районе.
 Красное — село в Згуровской поселковой общине Броварского района.
 Красное — село в Иванковском районе, КОАТУУ 3222080023, ликвидировано в 2000 году.
 Красное — село в Иванковском районе, КОАТУУ 3222080024, ликвидировано в 2000 году.

Луганская область
 Красное — село в Краснодонском районе.

Львовская область
 Красное — посёлок в Золочевском районе.
 Красное — село в Стрыйском районе.

Николаевская область
 Красное — село в Березанском районе.

Одесская область
 Красное — село в Ананьевском районе.
 Красное — село в Березовском районе.
 Красное — село в Тарутинском районе.

Полтавская область
 Красное — посёлок в Карловском районе.
 Красное — село в Кобелякском районе.
 Красное — село в Семёновском районе, упразднено в 2003 г.
 Красное — село в Чернухинском районе.

Ровненская область
 Красное — село в Млиновском районе.

Сумская область
 Красное — село в Конотопском районе.
 Красное — село в Путивльском районе.

Тернопольская область
 Красное — село в Гусятинском районе.
 Красное — до 2008 года название села Красная в Зборовском районе.

Харьковская область
 Красное — село в Великобурлукском районе.
 Красное — посёлок в Кегичёвском районе.
 Красное — посёлок в Первомайском районе.
 Красное — село в Харьковском районе.

Херсонская область
 Красное — село в Горностаевском районе.
 Красное — село в Скадовском районе.

Черниговская область
 Красное — село в Бахмачском районе.
 Красное — село в Бобровицком районе.
 Красное — село в Черниговском районе.
 Красное — до 2016 года название села Сапожков Хутор в Новгород-Северском районе.

Озёра 
См. также топоним

Белоруссия 
 Красное — озеро в Ушачском районе Витебской области (бассейн Туровлянки).
 Красное — озеро в Ушачском районе Витебской области (бассейн Ушачи).

Казахстан 
 Красное — озеро в Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Красное — озеро в Приморском районе Архангельской области.
 Красное — озеро в Крыму.
 Красное — озеро в Приозерском районе Ленинградской области.
 Красное — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.
 Красное — озеро в Мурманской области.
 Красное — озеро в Ивановской области, Лежневский район.
 Красное — озеро в Чукотском автономном округе.
 Красное — озеро в Усть-Абаканском районе Хакасии.
 Красное — озеро в Бейском районе Хакасии.

Другие страны 
 Красное — озеро в Румынии.
 Красное — озеро на границе Калининградской области (Россия) и Варминско-Мазурского воеводства (Польша).
 Красное — озеро в Черниговской области Украины.
 Красное — озеро в Запорожской области Украины.
 Красное — озеро в Крыму.

См. также 
 Верхнее Красное
 Нижнее Красное
 
 
 
 
  
 
  
 

 Красное-на-Волге